AGB peut faire référence à :
  (en français, boîtier d'entraînement des accessoires), un ensemble d'engrenages couplant divers éléments mécaniques ou électriques à un turboréacteur.
 Art, goût, beauté, magazine de mode français (1921-1933) ;
 , (en français, termes et conditions commerciales) ;
 Amour, Gloire et Beauté, une série américaine diffusée aux États-Unis depuis 1987 ;
  (en français, branche asymptotique des géantes), une catégorie d'étoiles ;
 .